Claire van der Boom (née en 1983), actrice australienne ;
 Jeroen van der Boom (né en 1972), chanteur néerlandais.